Conspiracy of One — шестой студийный альбом американской панк-рок группы The Offspring, выпущенный 14 ноября 2000 года лейблом Columbia Records. Первоначально планировалось распространять альбом через Интернет, однако звукозаписывающая компания отказалась от такого варианта. «Conspiracy of One» стал последним альбомом, записанным группой с участием барабанщика Рона Уэлти, покинувшего группу в 2003 году.

Conspiracy of One дебютировал под номером 9 на американском чарте Billboard 200, продав более 125 000 копий за первую неделю продаж. Были выпущены синглы «Original Prankster», «Want You Bad» и «Million Miles Away». Альбом получил статус «платинового» от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний через месяц после выпуска, несмотря на то, что он не был так успешен как Americana 1998 года.

Список композиций

Участники записи 
 Декстер Холланд — Вокал, гитара
 Кевин «Нудлз» Вассерман — Гитара, вокал
 Грег Крисел — Бас-гитара, вокал
 Рон Уэлти — Ударные

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 theoffspring.com — официальный сайт

Альбомы The Offspring
Альбомы 2000 года
Альбомы Columbia Records
Альбомы, выпущенные на SACD
Альбомы панк-рока